Der Gerichtsbezirk Ejea de los Caballeros ist einer der sieben Gerichtsbezirke in der Provinz Saragossa.

Der Bezirk umfasst 39 Gemeinden auf einer Fläche von  km² mit dem Hauptquartier in Ejea de los Caballeros.

Gemeinden

Siehe auch 
 Liste der Gerichtsbezirke in Spanien

Gerichtsbezirk in der Provinz Saragossa